Grigori Olegovitch Jeldakov - en  et en anglais :  - (né le  à Moscou en Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club  
Il commence sa carrière en senior avec le HK Spartak Moscou. Le , il joue son premier match dans la KHL chez le HK Dinamo Moscou.

Carrière internationale 
Il représente la Russie en sélections jeunes. Il prend part à la Super Série Subway 2011.

Trophées et honneurs personnels 
KHL
 2011 : nommé meilleur débutant du mois de janvier.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010 || HK Spartak Moscou || KHL || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2009-2010 || MHK Spartak || MHL || 52|| 6|| 12|| 18|| 55|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| HK Spartak Moscou || KHL || 28|| 0|| 4|| 4|| 6|| 4|| 0|| 1|| 1|| 4
|-
| 2010-2011 || MHK Spartak || MHL || 19|| 5|| 2|| 7|| 44|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012|| HK Spartak Moscou || KHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || MHK Spartak || MHL || 25|| 2|| 1|| 3|| 12|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| HK Spartak Moscou || KHL || 39|| 2|| 1|| 3|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 || MHK Spartak || MHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| 18|| 2|| 3|| 5|| 30
|-
|2013-2014 || HK Spartak Moscou || KHL || 21|| 3|| 1|| 4|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 52|| 1|| 2|| 3|| 26|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016|| Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL|| 50|| 3|| 10|| 13|| 61|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Iougra Khanty-Mansiïsk || KHL || 32|| 0|| 2|| 2|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 19|| 1|| 3|| 4|| 10|| 5|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2017-2018 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 32|| 1|| 6|| 7|| 47|| 2|| 0 || 0|| 0|| 18
|-
| 2017-2018 || HK Sarov || VHL || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || Traktor Tcheliabinsk || KHL || 47|| 0|| 3|| 3|| 14|| 4|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
|2019-2020 || Admiral Vladivostok || KHL ||16||0||1||1||8 ||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2020-2021 || HK Tambov || VHL ||17 ||3 ||2 ||5 ||26 ||3|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2021-2022 || Donbass Donetsk || UHL || 4|| 1|| 3|| 4|| 6||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2021-2022 || GKS Tychy || PHL || 19|| 2|| 5|| 7|| 37|| 13|| 0|| 8|| 8|| 14
|-
| 2022-2023 || HK Chakhtsior Salihorsk || Ekstraliga ||  || || || || ||

Au niveau international

Références 

Naissance en février 1992
Naissance à Moscou
Défenseur de hockey sur glace
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur du HK Spartak Moscou
Joueur du Iougra Khanty-Mansiïsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HK Sarov
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du Donbass Donetsk